Plusieurs villes ou communes possèdent une rue du séminaire (ou encore un autre type de voirie). Ces voiries font généralement référence à la présence - ancienne ou actuelle - d’un ‘séminaire’ (‘petit’ ou ‘grand’ séminaire) qui, dans la tradition chrétienne, est une maison de formation ecclésiastique.

en  
La Rue du Séminaire, à Floreffe
La Rue du Séminaire (Seminariestraat), à Gand
La Rue du Séminaire, à Namur
La Rue du Séminaire (Seminariestraat), à Ypres (Ieper)

au  () 
La Rue du Séminaire, à Montréal Québec
La Rue du Séminaire, à Chicoutimi (Saguenay, Québec)
La Rue du Séminaire, à Québec
Boulevard du Séminaire, Saint-Jean-sur-Richelieu [QC]

aux  
La Rue du Séminaire (Seminary Road), à Alexandria (VA)
L’avenue du Séminaire (Seminary Avenue), à Chicago
L’avenue du Séminaire (Seminary Avenue), à Dayton [OH]
L’avenue du Séminaire (Seminary Avenue), à Lutherville [MD]
L’avenue du Séminaire (Seminary Avenue), à Oakland [CA]
L’avenue du Séminaire (Seminary Avenue), à Richmond [VA]
L’avenue du Séminaire (Seminary Avenue), à Yonkers [NY]

en  
La Rue du Séminaire, à Arles
La Place du Séminaire, à Bordeaux
La Rue du Séminaire, à Chevilly-Larue
La Rue du Séminaire, à Clermont-Ferrand
La Rue du Séminaire-de-Conflans, à Charenton-le-Pont
La Rue du Séminaire, à Ostwald (Strasbourg)
La Rue du Séminaire, à Rungis
Le Chemin du Séminaire, à Toulouse
La Rue du Séminaire, à Zillisheim

aux  
La Rue du Séminaire (Seminary Road), à Bagbag, Novaliches [QC]

au  
La rue de la colline du séminaire (Seminary Hill Road), à Galle

Homonymie
Seminaire
Seminaire